Le  Grand Prix moto de Saint-Marin 2007 est la treizième manche du championnat du monde de vitesse moto 2007. La compétition s'est déroulée du 31 août au  sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli. C'est la  du Grand Prix moto de Saint-Marin.

Résultat des MotoGP

Résultat des 250 cm

Résultat des 125 cm

Lien externe 
Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Saint-Marin
Saint-Marin
Sport en Italie en 2007
Sport en septembre 2007